Sharav steht für:
 den hebräischen Namen שרב des Chamsin, eines heißen und trockenen Wüstenwindes

Sharav ist der Familienname von:

 Eden Sharav (* 1992), schottischer Snookerspieler

Siehe auch:

 Scharaw, mongolischer Personenname